Molinelli ima više značenja:
 Molinelli, Arezzo
 Molinelli, Bologna